Се́льское поселе́ние Петро́вское — муниципальное образование в Ростовском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — поселок городского типа Петровское. Население сельского поселения Петровское на 1 января 2018 г. - 10978 чел.

География 
Сельское поселение находится к юго-западу от Ростова. Площадь территории поселения — 948 км². По территории поселения проходит автомобильная трасса «Холмогоры» (Москва—Архангельск). Крупнейшие реки поселения: Сара, Пулохма.

История 
Образовано 21 декабря 2004 года в результате объединения рабочего посёлка Петровское и семи сельских территорий: Дмитриановской, Итларской, Карашской, Любилковской, Никольской, Перовской и Фатьяновской.

В 2006 году был утверждён герб сельского поселения Петровское, сочинённый товарищем герольдмейстера фон Энденом и утверждённый 20 июня 1778 года (закон № 14765; 31 августа 1778) вместе с другими гербами городов Ярославского наместничества. Описание герба: «Щит разделен на два: из зелёного поля выходящий медведь в серебряное поле, доказывая, что сей город принадлежит к Ярославскому наместничеству». Серебряный — символизирует чистоту, зелёный — изобилие.

Население 
Население сельского поселения Петровское на 1 января 2018 г. - 10978 чел.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ростовского района
Сельские поселения Ярославской области
Упразднённые городские поселения Ярославской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году